Schpakowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Schpakowo/Шпаково) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod, siehe Schpakowe (Nowomyrhorod)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Schpakowe (Myrhorod)